Маховой — название населённых пунктов:

Россия 
 Маховой — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Маховой — хутор в Уйском районе Челябинской области.